ЧУП: 
 в математике — частично упорядоченное множество
 в электротехнике — частотно-управляемый привод 
 частное унитарное предприятие